Piamonte puede referirse a:

 Piamonte, región de Italia;
 Piamonte, localidad de la Argentina;
 Piamonte, municipio de Colombia.

Véase también 
 Piedemonte
 Piemonte